Gradnje (gmina Krško)
 Gradnje (gmina Sežana)